Tréméven (Côtes-d'Armor)
 Tréméven (Finistère)